Cabanès har flera betydelser:
Cabanès, Aveyron – en kommun i departementet Aveyron i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike.
Cabanès, Tarn – en kommun i departementet Tarn i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike.

Se även
 Cabanes